Флаг муниципального образования городской округ На́льчик Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации является официальным символом визуальной идентификации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Ныне действующий флаг утверждён 16 сентября 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7077.

Описание 
«Флаг городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого окружённая снизу и по сторонам еловым венком голубого цвета подкова зелёного цвета двумя шипами вверх, внутри которой выходящее снизу солнце голубого цвета с расширяющимися лучами, поверх диска которого гора белого цвета с двумя вершинами».

Символика 
Подкова — исторически сложившийся символ города, расположенного на реке Нальчик (бассейн реки Терек) на высоте 512 м над уровнем моря на Кабардинской равнине в полукольце белоснежных вершин северных склонов Главного Кавказского хребта, и при взгляде сверху оригинальное поселение напоминало подкову.

«Нальчик» в переводе с языков коренных народов и означает «маленькая подкова».

Подкова в форме чаши, образующая полумесяц, означает удачу, защиту, божественное покровительство, возрождение, духовное просветление, знание.

Двуглавая гора — гора Эльбрус — символ Кабардино-Балкарской Республики и, соответственно, символ столицы республики — Эльбрус, соединяющий историю и современность, Европу и Азию, дающий возможность республике и городу быть одними из самых красивых и уникальных по природным, историческим и культурным характеристикам мест Российского государства.

Красивая природа, чистый, стекающий с гор Кавказа воздух, прекрасный климат, целебные минеральные источники создали Нальчику славу города-курорта, всероссийского и международного центра туризма, альпинизма и горнолыжного спорта.

Горы — символ вечности, чистоты, стремления к самопознанию, святилище героев и пророков, символ подъёма и устремленности.

Лучи — дороги, восходящие из-за вершин Эльбруса и освещающие подкову, символизируют созидательную силу, творческую энергию, духовное просветление и говорят о многогранности жизни города:

— многонациональный состав населения — в городе проживают представители более 100 национальностей, действует 11 национальных культурных центров;

— многопрофильная экономика — промышленность, сельское хозяйство, бальнеологический курорт. Нальчик — один из центров сосредоточения политического, экономического и научного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, административный и культурный центр.

Верхняя часть лучей в форме зубцов символизирует крепость, которой был Нальчик в начале XIX века.

Голубой цвет лучей символизирует источники лечебной минеральной воды, которыми славится курорт Нальчик (на территории города действует 18 минеральных источников различного физико-химического состава).

Ветви серебристой (голубой) ели — своеобразная визитная карточка города.

Муниципальное унитарное опытно-показательное сельскохозяйственное предприятие «Декоративные культуры» — первый поставщик саженцев серебристой ели в России и странах СНГ.

Селекционеру Ивану Порфирьевичу Ковтуненко (1891—1989 гг.) за разработку метода выращивания в условиях республики саженцев голубых елей из семян, родина которых Северная Америка, была присуждена Государственная премия. Сегодня голубые ели из Нальчика — у Кремлёвской стены на Красной площади в городе Москве, на Мамаевом кургане, у стен Брестской крепости.

Применяемые цвета:

— голубой (лазурь) — символ благородства, чистоты, чести, достоинства;

— зелёный — духовность, развитие, обновление, надежда;

— белый (серебро) — чистота, свет, истина.

Первый флаг 
Первый флаг городского округа Нальчик был утверждён 10 июля 2009 года, положение о флаге утверждено 11 августа 2009 года. 16 сентября 2011 года, учитывая рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик признал эти решения утратившими силу и утвердил новые рисунок и Положение о флаге.

Описание 
«Флаг городского округа Нальчик представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2 (ширина к длине). 1/3 длины полотнища со стороны древка — поле белого цвета. В центре поля изображены фигуры герба городского округа Нальчик: стилизованный двуглавый Эльбрус с расходящимися (восходящими) лазоревыми (голубыми) лучами, венчающимися цифрами „1724“ зелёного цвета охватывает подкова зелёного цвета с надписью слова „Нальчик“ белого цвета в нижней части чаши подковы по центру».

Изображения геральдических фигур занимает 3/5 ширины флага и размещено по центру вертикали поля белого цвета. Относительно горизонтали флага фигурная композиция понижена и расположена со смещением в нижнюю часть (верхняя часть подковы совпадает с верхней линией нижней части 1/3 лазоревой полосы). 2/3 длины полотнища занимают три равновеликие полосы — лазоревая (голубая), белая и зелёная (сверху вниз), равные 1/3 ширины полотнища каждая, повторяющие флаг Кабардино-Балкарской Республики.

Символика 
Подкова — исторически сложившийся символ города, расположенного на реке Нальчик (бассейн реки Терек) на высоте 512 метров над уровнем моря на Кабардинской равнине в полукольце белоснежных вершин северных склонов Главного Кавказского хребта, и при взгляде сверху оригинальное поселение напоминает подкову. «Нальчик» в переводе с языков коренных народов и означает «маленькая подкова».

Подкова в форме чаши, образующая полумесяц, обозначает защиту, божественное покровительство, возрождение, знак чистоты, духовное просветление, знание.

Цвет подковы — зелёный — указывает на то, что один из самых живописных зелёных городов Северного Кавказа с уникальным лесопарком, в котором сохраняются реликтовые деревья, растут серебристые ели, разбиты скверы с благоустроенными газонами, декоративными клумбами и цветочными композициями.

Стилизованная двуглавая гора — гора Эльбрус — символ Кабардино-Балкарской Республики и соответственно символ столицы республики, соединяющий историю и современность, Европу и Азию, дающий возможность республике и городу быть одними из самых красивых и уникальных по природным, историческим и культурным характеристикам мест Российского государства.

Горы — символ вечности, чистоты, стремления к самопознанию, святилище героев и пророков, символ подъёма и устремлённости.

Лучи — дороги, восходящие из-за вершин Эльбруса и освещающие подкову, символизируют созидательную силу, творческую энергию, духовное просветление и говорят о многогранности жизни города:

— многонациональный состав населения (более 100 национальностей);

— многопрофильная экономика (промышленность, сельское хозяйство, бальнеологический курорт).

Нальчик — один из центров сосредоточения политического, экономического и научного потенциала Южного федерального округа, административный и культурный центр.

Верхняя часть лучей в форме зубцов символизируют крепость, которой был Нальчик в начале XIX века.

Синий цвет лучей символизирует источники лечебной минеральной воды, которыми славится курорт Нальчик.

Белый цвет символизирует белоснежные вершины, окружающие город.

Примечания 

Флаги Кабардино-Балкарии
Флаг
Флаги городов России